

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 26, w tym 8 podstawowych
 Wrzosy – część miasta Pszów
 Wrzosy – część  miasta Rybnik
 Wrzosy – część miasta Toruń
 Wrzosy – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów
 Wrzosy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Wrzosy – osada wsi Bukowie Górne w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Wrzosy – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Wrzosy – kolonia wsi Traby w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Wrzosy – część wsi Dzierzązna w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Wrzosy – przysiółek wsi Rybna w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Wrzosy – osada w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Wrzosy – część wsi Zawada w woj.małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Wrzosy – część wsi Kwapinka w woj.małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Wrzosy – część wsi Glinianka w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna
 Wrzosy – część wsi Zalesie Górne w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno
 Wrzosy – część wsi Zakrzewko w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo
 Wrzosy – część wsi Biadacz w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, gminie Kluczbork
 Wrzosy – część wsi Paczyna w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek
 Wrzosy – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Wrzosy – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń
 Wrzosy – przysiółek wsi Grudzyny w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 Wrzosy – przysiółek wsi Starochęciny w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny
 Wrzosy – część wsi Jałowęsy w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Wrzosy – część wsi Broniszewice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Wrzosy – przysiółek wsi Kuzki w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Wrzosy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów
 Wrzosy – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno

Inne 
 Wrzosy – dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Wrzosy – skała w dolinie Wrzosy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Wrzosy – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.